Илова́йские — донской дворянский род.

Их предок Мокей Осипович Иловайский, старшина Войска Донского, был пожалован за службу золотым ковшом (в конце XVII века). Его сын Иван, донской полковник, с отличием воевал против шведов и командовал полком своего имени, о его сыне Алексее Ивановиче, наказном атамане Войска Донского, см. соотв. статью.

Двенадцать Иловайских с отличием участвовали в отечественной войне 1812. Алексей Васильевич Иловайский был генералом от кавалерии и наказным атаманом Войска Донского (1821—1827). Род Иловайских записан в родословные книги Области Войска Донского.

Роду Иловайских принадлежали обширные земельные владения в западной части Области Войска Донского. В 60-х годах XIX века именем Иловайских был назван разъезд № 17 на железнодорожной линии Харьков — Таганрог (станция Иловайская). Ныне — г. Иловайск, являющийся спорной территорией между Украиной и непризнанной Донецкой народной республикой

Описание герба 
Щит разделён тремя чертами, из них первые две положены с верхних углов к середине, a третья перпендикулярно книзу щита. В верхней части, в золотом поле, изображён воин на лошади, слева направо скачущий с опущенным копьём; в правой части, в голубом поле, крестообразно положены бунчук и булава золотые; в левой части, в красном поле, крестообразно же означены знамя и насек.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой, подложенный золотом. Герб Иловайского внесён в Часть 1 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 136.

Галерея

Библиография

Литература 
 Нестерцова С. М., Заярна Д. О. Родина Іловайських — підприємці Півдня Росії // Нові сторінки історії Донбасу: Зб. статей. Кн. 17/18 / Гол. ред. З. Г. Лихолобова. — Донецьк: ДонНУ, 2009. — С. 121.
 Бикмулина И. В. Род Иловайских.// Летопись Донбасса: краеведческий сборник. — Донецк, 1997. — Вып. 4-5. — С. 58-60.
 Васильева Л. А. «Род Иловайских» (Летопись Донбасса. Краеведческий сборник. Выпуск IV—V. Часть I. (Приложение к «Археологическому альманаху») — Донецк: — 1997.—68 с.).
 Л. М. Савёлов Донские дворяне Иловайские. — М.: Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1899. — 22 с.
 Шамрай А. В., Дедов В. Н. Родовая усыпальница Иловайских в Святогорской Свято-Успенской лавре.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Святогірськ.25-27травня 2005 року, с.141-149.

Источники

Ссылки 
 Род Иловайских
 С. М. Нестерцова, Д. О. Заярна. Родина Іловайських — підприємців Півдня Росії
 
 Какими были Иловайские

История Донецкой области
Иловайск
 
Донские дворянские фамилии
Область Войска Донского
Дворянские роды, на гербах которых изображены всадники
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера